Нелли Ефимовна Школьникова (8 июля 1928, Золотоноша — 2 февраля 2010, Мельбурн) — советская и американская скрипачка и музыкальный педагог. Заслуженная артистка РСФСР (1977).

Биография 
Окончила Московскую консерваторию, ученица Юрия Янкелевича. В 1953 г. заняла первое место на Международном конкурсе Маргерит Лонг и Жака Тибо в Париже, после чего много гастролировала по миру — в частности, совершила три поездки в США, включая концерт в Линкольн-центре с Филадельфийским оркестром под управлением Юджина Орманди.

С 1948 по 1954 год работала в оркестре МХАТ имени М. Горького. 

С 1957 года солистка Московской филармонии. Выступала с оркестрами под управлением Ю. Орманди, А.К. Янсонса, Ш. Мюнша и др. 

А с 1974 по 1982 год преподавала в ГМПИ имени Гнесиных (ныне Российской академии музыки имени Гнесиных). В 1977 году присвоено почётное звание «Заслуженный артист РСФСР».

В 1970 году на международные выступления Школьниковой был наложен запрет, и только в 1982 году ей было разрешено выехать на концерт в Западный Берлин, откуда Школьникова не вернулась. На протяжении пяти лет она преподавала в Мельбурне, а в 1987 году, по предложению Айзека Стерна и Ростислава Дубинского, была приглашена в школу музыки Индианского университета, где проработала почти два десятилетия. В 2006 году вернулась в Австралию и являлась почётным профессором Мельбурнского университета.

Ссылки 
 Школа Школьниковой. София Яновская, Нью-Йорк. 
 Краткая биография на сайте Индианского университета.

Примечания 

Скрипачи СССР
Академические музыканты СССР
Скрипачи России
Академические музыканты России
Скрипачи США
Академические музыканты США
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели вузов США
Почётные профессора
Русские эмигранты третьей волны в США
Русские эмигранты третьей волны в Австралии
Беглецы из СССР